Мария Львова:
 Львова, Мария Алексеевна (урождённая Дьякова; 1755—1807) — дочь обер-прокурора Сената А. А. Дьякова.
 Львова, Мария Фёдоровна (в замужестве Ростовская; 1814—1872) — фрейлина двора, русская писательница и издатель.